A Moravica név a következő településekre vonatkozhat: 
 Ómoravica, másként Bácskossuthfalva Szerbiában
 Temesmoravica Romániában, Temes megyében
 Vaskő Romániában, Krassó-Szörény megyében